Жилберту може да се отнася за:
 Аструд Жилберту (р. 1940), бразилска певица
 Бебел Жилберту (р. 1966), бразилска певица
 Жуау Жилберту (р. 1931), бразилски музикант